Свида — многозначный термин.
 Свида — название византийского энциклопедического словаря X века «Суда», под которым он упоминался в словаре Брокгауза и Ефрона.
 Свида, или Свидина () — подрод растений рода Кизил (Cornus) семейства Кизиловые (Cornaceae).

Фамилии 
 Свида, Василий Иванович (1913—1989) — народный художник УССР. Лауреат Шевченковской премии.
 Свида, Иван Юрьевич (род. 1950) — советский и украинский военачальник, генерал армии.